Quintana del Puente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintana del Puente (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Quintana del Puente (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar